Сесто:

 Сесто — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Больцано.
 Сесто-Сан-Джованні — місто та муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, метрополійне місто Мілан.
 Сесто-Календе — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Варезе.
 Сесто-Кампано — муніципалітет в Італії, у регіоні Молізе, провінція Ізернія.
 Сесто-аль-Регена — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Порденоне.
 Сесто-Фьорентіно — муніципалітет в Італії, у регіоні Тоскана, метрополійне місто Флоренція.
 Сесто-ед-Уніті — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Кремона.